Kijevac est un toponyme qui peut désigner :
Kijevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot ;
Kijevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Surdulica, district de Pčinja.